«Isla (de) Santa Clara» hace referencia a varios artículos:

Geografía 
 Isla Santa Clara (Brasil), en Bahía;
 Isla Santa Clara (Chile), en Juan Fernández;
 Isla Santa Clara (Ecuador), en el golfo de Guayaquil;
 Isla de Santa Clara (España), en San Sebastián;